Sakti
 sakti, elsősorban a hinduizmusban megtalálható fogalom: az áramló energia, kreatív erő, a kozmikus energia, amely mozgatja az univerzumot

Shakti
 Shakti, egy fúziós jazz/világzenei együttes volt 1974-től 1978-ig
 Shakti, a Shakti együttes 1976-ban megjelent albuma
 Shakti, 2002-es indiai film